Гу́двін () — англійське патронімічне прізвище, що походить від середньоанглійського особового імені Godwine, утвореного поєднанням слів god (добрий, хороший) + wine (друг, товариш).

Відомі носії:
 Гарольд Гудвін (; 1902—1987) — американський кіноактор.
 Гордон Гудвін (;  1954) — американський піаніст, саксофоніст, композитор, аранжувальник і диригент.
 Джинніфер Гудвін (;  1978) — американська акторка.
 Доріс Гудвін (;  1943) — американська біографиня, історикиня та політологиня.
 Крейг Гудвін ;  1991) — австралійський футболіст.
 Лео Ґудвін (; 1883—1957) — американський плавець, стрибун у воду і ватерполіст, олімпійський чемпіон (1904).
 Малкольм Гудвін (;  1982) — американський актор.
 Сідні Леслі Гудвін (; 1910—1912) — англійський хлопчик, який загинув у 19-місячному віці під час загибелі «Титаніка».

Вигадані персонажі 
 Арчі Гудвін () — детектив, вигаданий персонаж серії детективних романів американського письменника Рекса Стаута.
  — персонаж книги «Чарівник Смарагдового міста».
 Кейтлін Гудвін — персонаж японської серії «Magical DoReMi».

Примітки 

Патронімічні прізвища